Села:
 Варовичі — Київська область, Васильківський район

 Варовичі — колишнє село Поліського району Київської області